Municípios da Espanha
L'Aldea — da Catalunha
La Aldea de San Nicolás — na Grã-Canária
Aldea en Cabo em Castela-Mancha
Aldea del Cano — na Estremadura
Aldea del Fresno — na Comunidade de Madrid
La Aldea del Obispo — na Estremadura
Aldea del Rey — em Castela-Mancha

Desambiguações de topônimos